Ally se poate referi la:
Ally, localitate în departamentul Haute-Loire, Franța
Ally, localitate în departamentul Cantal, Franța

Vezi și 
, prenume masculin
, nume de familie